claxon - een apparaat om een geluidssignaal te geven
hoorn (toeter) - hulpmiddel voor slechthorenden